Josef Schneeberger ist der Name folgender Personen:

* Josef Schneeberger (Verwaltungsjurist) (1909–1982), deutscher Verwaltungsjurist und Verbandsfunktionär
 Josef Schneeberger (Skilangläufer) (* 1919), österreichischer Skilangläufer und Nordischer Kombinierer